Het seizoen 1975/76 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 7 september 1975 en eindigde op 30 mei 1976. R. Union Saint-Gilloise won in Derde Klasse A, AS Eupen won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 AS Eupen (rechtstreeks)
 R. Union Saint-Gilloise (rechtstreeks)
 R. Crossing Club de Schaerbeek (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KHO Merchtem (kampioen 4A)
 SK Bree (kampioen 4B)
 RFC Sérésien (kampioen 4C)
 RRC Tienen (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen 3A)
 AS Eupen (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Stade Leuven (rechtstreeks uit 3A)
 RRC Tournai (rechtstreeks uit 3A)
 Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Herentals (rechtstreeks uit 3B)
 KAV Dendermonde (verlies in eindronde)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, R. Union Saint-Gilloise en AS Eupen, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KHO Merchtem en RCS Andennais, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Degradatie-eindronde
De teams die 14e eindigden in hun reeks, KAV Dendermonde en RJS Bas-Oha, speelden onderling om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven. Aangezien beide teams elk een wedstrijd wonnen, werd een finalewedstrijd gespeeld.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3